Artibonite (departement), een departement van Haïti
Artibonite (rivier), een rivier in Haïti
Artibonitevallei, de vallei van deze rivier